Strauven ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Leopold Strauven (1814–1886), deutscher Notar und Heimatforscher
 Michael Strauven (* 1940), deutscher Film- und Fernsehregisseur und Autor